Sheikha Sabika bin Ibrahim Al Khalifa, née en 1948 à Muharraq (Bahreïn) est la reine consort de Bahreïn, depuis 2002, en tant que première épouse et cousine germaine du roi Hamed ben Issa Al Khalifa et mère du prince héritier Salman ben Hamad Al Khalifa.

Biographie 
Elle a épousé le  son cousin germain (ils sont les petits-enfants de Salmane II, hakim de Bahreïn de 1942 à 1961), le cheikh Hamed ben Issa Al Khalifa, dont elle a 4 enfants :
  Sheikh Salman ben Hamad Al Khalifa (), prince héritier.
  Sheikh Abdallah ben Hamed Al Khalifa ().
  Sheikh Khalifa ben Hamed Al Khalifa ().
  Sheikha Najla bint Hamed Al Khalifa ().

Ascendance

Sources

Notes et références 

Naissance en 1948
Naissance à Muharraq
Reine du XXIe siècle
Conjoint de personnalité politique
Souveraine de Bahreïn